Gebouw van de Javasche Bank (Bandung), bankgebouw in Bandung, Indonesië
Gebouw van de Javasche Bank (Yogyakarta), bankgebouw in Yogyakarta, Indonesië